Dorfmühle heißen folgende geographische Objekte:

Ortsteile:
 Dorfmühle (Mistelbach), Ortsteil der Gemeinde Mistelbach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Dorfmühle (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Dorfmühle (Seinsheim), Ortsteil des Marktes Seinsheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Obere Dorfmühle, Ortsteil der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern

 Dorfmühle (Gemeinde Dorfstetten), Ortsteil von Dorfstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Dorfmühle (Gemeinde St. Oswald), Ortsteil von St. Oswald, Bezirk Melk, Niederösterreich

Gebäude:
 Dorfmühle (Bennungen), Gebäude in Bennungen, Gemeinde Südharz, Kreis Mansfeld Südharz in Sachsen-Anhalt
 Dorfmühle (Brünnau), ehemalige Getreidemühle im Prichsenstädter Ortsteil Brünnau in Unterfranken
 Dorfmühle (Großkarlbach), Gebäude der Gemeinde Großkarlbach, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Dorfmühle (Verl), Gebäude der Stadt Verl, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Dorfmühle (Neunkirchen-Seelscheid), eine Wassermühle in Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis
 Dorfmühle (Stetten im Remstal), Gebäude in Kernen im Remstal

Wüstungen:
 Dorfmühle (Welbhausen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Dorfmühle, (Tschechisch: Plešský Mlýn), Wüstung in Tschechien